|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2004 vond plaats van 12 tot en met 18 juli 2004 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen, omdat ze nog herstellende was van een operatie.

Het tweede reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Venus Williams in drie sets, waarbij zowel de eerste als de derde set eindigden in een tiebreak. Davenport wist voor de derde keer het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar 41e WTA-titel, de derde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cara Black en Lisa Raymond hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Meilen Tu en María Vento-Kabchi, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Eléni Daniilídou en Nicole Pratt won het toernooi. In de finale ver­sloegen zij het ongeplaatste koppel Iveta Benešová en Claudine Schaul in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Australische Pratt had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Griekse Daniilídou geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2004
Stanford